Steven Fletcher peut faire référence à :

 Steven Fletcher (1972-), homme politique canadien.
 Steven Fletcher (1987-), joueur de football écossais.
 Steven Fletcher (1962-), joueur de hockey sur glace québécois.

Voir aussi